Повиланцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Повиланцы — деревня в Дотишском сельсовете Вороновского района Гродненской области.
 Повиланцы — хутор в Погородненском сельсовете Вороновского района Гродненской области.